Раши́тов — башкирская фамилия, женская форма фамилии Рашитова. Известные носительницы:

 Рашитова, Альбина Минуловна — советская российская футболистка, тренер.
 Рашитова, Сагида Фареевна — театральная актриса.